Konrad von Rüdenberg ist der Name folgender Personen:
 Konrad I. von Rüdenberg, Bischof von Minden im 13. Jahrhundert
 Konrad II. (Rüdenberg) (vor 1217 – zwischen 1253 und 1261), Burggraf von Stromberg